Парламентские выборы в Финляндии (1917) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-2 октября 1917 года в связи с революционным переворотом в Российской империи.

Результаты выборов

Примечания 

2
1917 год в Финляндии
Финляндия
1917